«Кремниевая долина» () — американский ситком, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майком Джаджем о бизнесе в кремниевой долине. Премьера телесериала состоялась 6 апреля 2014 года на телеканале HBO. Первый сезон состоит из восьми эпизодов. 21 апреля 2014 HBO продлил сериал ещё на один сезон, премьера которого состоялась 12 апреля 2015 года. 24 апреля 2016 года вышел третий сезон, при этом уже 22 апреля 2016 года был анонсирован четвёртый сезон, который стартовал 23 апреля 2017. 12 апреля 2018 года HBO анонсировал продление сериала на шестой сезон. В ноябре 2018 года было объявлено, что шестой сезон сериала будет отложен, а его производство начнется летом 2019 года с предполагаемой датой премьеры в 2020 году. Премьера шестого сезона состоялась 27 октября 2019 года, а сериал завершился 8 декабря 2019 года.

Сюжет 
Предприниматель Эрлих Бахман в своё время заработал на приложении «Aviato». Он открывает в своём доме инкубатор для стартапов, собирая IT специалистов с интересными идеями. Так в его доме появляются программист Ричард Хендрикс, пакистанец Динеш Чугтай, канадец Бертрам Гилфойл и Нельсон «Башка» Бигетти.

Работая в интернет-корпорации Hooli, Ричард параллельно разработал и начал продвигать медиаплеер «Крысолов» (Pied Piper). Приложением, которое по первоначальному замыслу помогало находить нарушение авторских прав, никто не интересовался. Однако выяснилось, что в его основе лежит революционный алгоритм сжатия данных, который Ричард позже назвал «Middle-Out» (Из центра наружу), который является совмещением популярных алгоритмов сжатия данных без потерь и по сей день, как справа налево, но существующей реализации алгоритма middle-out всё ещё нет. Ричард уходит из Hooli и принимает приглашение от венчурной компании Raviga, которая готова финансировать проект. Офисом будущей компании становится дом Эрлиха, который предлагает организовать стартап под названием «Крысолов».

Друзья Бахмана составляют ядро проекта и начинают его доработку до коммерческого состояния. В ходе презентации идей на форуме TechCrunch алгоритм показывает выдающуюся эффективность сжатия без потери качества видео и к нему проявляют интерес несколько инвесторов. Особенное внимание к алгоритму проявляет компания Hooli и беспринципный миллиардер Расс Ханнеман. Эрлих и Ричард отказываются продать алгоритм компании Hooli и решают основать собственную площадку и продавать сервис облачного хранения данных. Компания постепенно расширяется, нанимает персонал и переживает все болезни роста молодого проекта. Бывшие коллеги Ричарда по Hooli также не тратят время даром и пытаются взломать его код и разобраться в том, как он работает.

«Крысолов» «взлетает» не сразу, но в итоге начинается массовое использование нового сервиса клиентами.

Производство 
Пилотный эпизод «Кремниевой долины» был продемонстрирован 12 марта 2013 в Пало-Альто, Калифорния. А 16 мая 2013 года телеканал HBO заказал производство сериала. 21 апреля 2014 года телеканал HBO продлил телесериал на второй сезон.

Кристофер Эван Уэлш, игравший миллиардера Питера Грегори, умер от рака в декабре 2013 года, успев сняться в пяти эпизодах первого сезона.

В следующем сезоне сериала сценарий был изменён и было рассказано о смерти миллиардера Питера Грегори, которого он играл.

В ролях 
 Томас Миддлдитч в роли Ричарда Хендрикса
 Т. Дж. Миллер в роли Эрлиха Бахмана (1-4 сезоны)
 Джош Бренер в роли Нельсона «Башка» Бигетти
 Мартин Старр в роли Бертрама Гилфойла
 Кумэйл Нанджиани в роли Динеша Чугтая
 Кристофер Эван Уэлш в роли Питера Грегори (1 сезон)
 Аманда Крю в роли Моники Холл
 Зак Вудс в роли Дональда «Джареда» Данна
 Мэтт Росс в роли Гевина Белсона (1 сезон — повторяющаяся роль; основной состав — 2 сезон-настоящее время)
 Сьюзан Крайер в роли Лори Брим (2 сезон-настоящее время)
 Джимми О. Ян в роли Джин-Яна (1 сезон — повторяющаяся роль; основной состав — 2 сезон-настоящее время)
 Стивен Тоболовски в роли Джека Баркера (3 сезон — повторяющаяся роль; основной состав — 4 сезон)
 Крис Диамантопулос в роли Расса Ханнемана (2-3 сезоны — повторяющая роль; основной состав — 4 сезон; приглашённая звезда — 5 сезон)

Список эпизодов

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Сезон 5 (2018)

Сезон 6 (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Майком Джаджем
Комедийные телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сан-Франциско
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Программы телеканала HBO
Компьютерная культура